Dúbrava kan verwijzen naar meerdere gemeenten in Slowakije:
 Dúbrava (okres Levoča)
 Dúbrava (okres Liptovský Mikuláš)
 Dúbrava (okres Snina)